Adrian Małecki (ur. 1975) – polski koszykarz
 Aleksander Małecki (1916–2009) – polski dyplomata
Aleksander Małecki (1901–1939) – polski szermierz
Aleksander Małecki – polski historyk
 Antoni Małecki (1821–1913) – historyk literatury, mediewista, językoznawca, filolog klasyczny, heraldyk, dramaturg, rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 Grzegorz Małecki (ur. 1975) – polski aktor filmowy, dubbingowy
 Grzegorz Małecki (ur. 1967) – polski funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych, dyplomata
 Grzegorz Małecki (ur. 1984) – polski koszykarz
 Grzegorz Małecki – polski scenograf
 Jakub Małecki (ur. 1982) – polski pisarz
 Jan Marian Małecki (1926–2017) – polski historyk
 Konrad Małecki (1979–2017) – polski siatkarz
 Maciej Małecki (ur. 1940) – kompozytor
 Maciej Małecki (ur. 1974) – polski samorządowiec i polityk, poseł na Sejm VII kadencji
 Maciej Małecki – polski farmaceuta
 Marcin Małecki (1964–2008) – polski kompozytor i pianista jazzowy
 Mieczysław Małecki (1903–1946) – polski językoznawca, slawista
 Mikołaj Małecki (ur. 1986) – polski karnista, wykładowca, popularyzator nauki
 Patryk Małecki (ur. 1988) – polski piłkarz
 Stefan Małecki (1915–2017) – polski oficer, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stefan Małecki (1924–2012) – polski grafik

Zobacz też 
 Fabryka fortepianów Małecki